

Patronyme 

 Victor Poirel (1804-1881), ingénieur français ;
 Jean Poirel (1910-2018), compagnon de la Libération français ;
 Christian Poirel (1933-2006), médecin psychiatre, psycho-physiologiste et philosophe franco-canadien ;
 Jean Poirel (1933-), explorateur franco-canadien ;
 Annie Poirel, chanteuse, animatrice et présentatrice française de télévision.

Topronyme 

 Ensemble Poirel, salle de spectacle et galerie d'expositions française de Nancy.